Esta es la frase dicha por Eiko al inicio del juego:"No quiero estar sola nunca más..."

Eiko Carol es un personaje del videojuego Final Fantasy IX. Es una niña de 6 años que vive sola junto a unos moguris en las ruinas de un antiguo pueblo de invocadores, Madain Sari, abandonado en el continente exterior.

Es optimista, cabezota y traviesa y se enamora perdidamente de Yitán, lo que hará que se una al grupo de este. Parece que sabe algo sobre Garnet o sobre su origen. Tiene un extraño cuerno en la cabeza, y eso le da el poder necesario para poder invocar criaturas o "Espíritus de invocación". ya que pertenece a la raza de los invocadores.

Al final del juego, es adoptada por el duque Cid, regente de Lindblum y su esposa Hilda.

Eiko es principalmente Maga Blanca. La Magia Blanca de Eiko es casi la misma que la de Garnet, variando en que Eiko puede lanzar las Magias Esna y Antimagia, para curar estados alterados, y otros sortilegios de magia blanca, como una con la que consigues gemas en bruto. Eiko posee más hechizos que Garnet, y están basados principalmente en la curación y defensa, sin embargo, la pequeña posee menos hechizos de efectos alterados, que la princesa, pero posee la gran magi Sanctus , de gran daño sagrado.En general Eiko es mejor Maga blanca que Garnet pero peor invocadora.

Eidolons 
Aparte de la Magia Blanca, Eiko Carol puede usar también los espíritus de invocanción (Eidolons). Los Espíritus que Eiko puede llamar son cuatro:

Fenril 
El primer espíritu que Eiko puede llamar, y lo puedes obtener de las piedras zafiro, de las cuales Eiko posee una cuando se une a ti, aunque puedes conseguir más de los enemigos lobos de la montaña en la que Eiko se une al grupo. Fenril es un lobo que, ordinariamente, llama al espíritu de la tierra, la cual lanza un puñetazo a los enemigos, dañándoles con elemento tierra. Sin embargo, si Eiko se ha equipado previamente con el objeto rezo de niña, el lobo saltará contra los enemigos provocando un torbellino que afectará a los enemigos con elemento aire.

Rubí 
A este pequeño duende verde y a la joya de su mismo nombre les podrás conseguir en el árbol Lifa, al romper Eiko la barrera. El espíritu de Rubí te propone interesantes alternativas a su ataque ordinario, ya que depende de la joya que Eiko lleve equipada, su protección será diferente: si Eiko lleva consigo un diamante, Rubí ayudará a tu grupo con el efecto coraza; si con lo que va equipada es una esmeralda, Rubí lanzará el efecto prisa; si Eiko se decanta por una piedra lunar, el efecto conseguido será el de inmunidad contra ataques físicos, y si la niña no lleva ninguna de estas joyas, Rubí, y su resplandor de rubí, hará que consigas el efecto Espejo para tus personajes.

Fénix 
El espíritu de invocación Fénix, habitual de la saga, vuelve con su conocido aspecto, ataque y función. El gran ave ígneo atacará con elemento fuego a los enemigos y, además, hará renacer a cualquiera de tus personajes con una parte de su vitalidad. A veces, y siempre que Fénix ya haya sido utilizado en batalla y Eiko esté en tu grupo, el ardiente pájaro aparecerá cuando no haya ningún personaje en pie para resucitarlos a todos (sin atacar al enemigo), la probabilidad de que aparezca dependerá del número de Alas de Fénix que lleves equipado.

Madine 
Este es el espíritu de invocanción más poderoso de Eiko. Se trata de, ni más ni menos, la verdadera apariencia de Mogu, el moguri que siempre acompaña a Eiko. Le conseguirás cuando la moguri defienda a Eiko de los malos en el Monte Gulug, y consigas la cinta que Eiko y Mogu llevan. Esta bestia blanca lanzará unos rayos sagrados al enemigo, afectándolo con elemento Sacro o Sagrado. Como puntualización, decir que este es el reemplazo de Alexander como Espíritu de invocación que puedes usar, ya que Alexander solo es invocado una vez en este juego por Garnet y Eiko para detener a Bahamut.

Habilidades y armas

Habilidades 
La habilidad principal de Eiko es Invocar y la habilidad de comando es la Magia Blanca. Primero ponemos una lista de algunas de las magias que puede utilizar:

- Cura: Curación débil a los aliados.

- Cura+: Curación media a los aliados.

- Cura++: Curación avanzada a los aliados.

- Revitalia: Restablece puntos de vida en el tiempo.

- Lázaro: Revive a un personaje.

- Lázaro+: Revive a un personaje y restablece sus puntos de vida.

- CuraVeneno: Restablece los estados anormales veneno y veneno+.

- CuraPiedra: Restablece los estados anormales piedra y ->piedra.

- Esna: Restablece la mayoría de estodos anormales.

- Escudo: Disminuye el daño de los ataques mágicos.

- Coraza: Disminuye el daño de los ataques físicos.

- Prisa: Pone estado prisa en un personaje.

- Mutis: Pone estado silencio a un enemigo.

- Minimalia: Pone estado mini a un enemigo.

- Espejo: Pone estado espejo a un aliado.

- Lévita: Pone estado lévita a un aliado. Hace que no afecten los ataques de tierra.

- Antimagia: Elimina estados anormales de tiempo.

- Protea: Aumenta el poder de los ataques físicos de los aliados.

- Sanctus: Ataque descomunal de magia sagrada.

Armas 
En el cuadro que encuentras a continuación puedes leer el poder de ataque de cada arma, el estatus oculto con el que puede impregnar al enemigo y las habilidades que puede aprender Eiko con el arma equipada.

Personajes de Final Fantasy

en:Characters of Final Fantasy IX#Eiko Carol